Klein Kosel, auch: Kleinkosel ist ein deutscher Ortsname:
 Klein Kosel, seit 1945: untergegangener Ort im Kreis Groß Wartenberg, Provinz Niederschlesien, Schlesien, im heutigen Stadtgebiet von Syców, Powiat Oleśnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Kleinkosel (Ostpr.), bis 1938 Klein Koslau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Kozłówko (Kozłowo), nicht mehr eigenständiger Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen